

Geografia
 Goff  – comune del Kansas, Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Goff, in inglese Goff Glacier – ghiacciaio sull'isola Thurston, nella Terra di Ellsworth, Antartide

Persone 
 Bruce Goff (1904-1982) – architetto statunitense
 Jared Goff (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Louise Goff, coniugata Reece (1898-1970) – politica statunitense
 Nathan Goff Junior (1843-1920) – politico statunitense
 Pim Goff, propr. James Frederick Goff (1912-1980) – cestista, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro
 Trish Goff (1976) – supermodella e attrice statunitense

Altro
 6740 Goff – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Le Goff